Tugendhat ist der Name von:

 Daniela Hammer-Tugendhat (* 1946), Kunsthistorikerin
 Christopher Tugendhat (* 1937), britischer Politiker
 Beatrix Tugendhat Gardner (1933–1995) US-amerikanische Entwicklungspsychologin
 Ernst Tugendhat (1930–2023), Philosoph
 Fritz Tugendhat, Eigentümer der Villa Tugendhat
 Grete Tugendhat, Eigentümerin der Villa Tugendhat
 Tom Tugendhat (* 1973), britischer Politiker
 (8343) Tugendhat, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Der Begriff Tugendhat beschreibt:
 Villa Tugendhat in Brünn, Tschechien